TZC steht für:
 TZC, Warmfestlegierung, siehe Wolfram-Molybdän-Legierungen #TZC-Legierung

tzc steht für:
 Chamula Tzotzil (ISO-639-3-Code), Varietät der Tzotzil-Sprache im mexikanischen Bundesstaat Chiapas

Abkürzung